Sonderland ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Sonderland (1836–1896), deutscher Maler und Grafiker
 Johann Baptist Sonderland (1805–1878), deutscher Maler, Radierer, Illustrator und Lithograf